«Созвездие-Йолдызлык» — открытый телевизионный молодёжный фестиваль эстрадного искусства Республики Татарстан. Проводится с конца 1990 годов с целью сохранения духовных ценностей, нравственного здоровья, формирования активной гражданской позиции и стремления к самореализации в молодёжной среде.

История 
В 1998 году по инициативе Дмитрия Туманова — драматического актера, режиссера, председателя казанского объединения творческих работников «АРТИАС» при поддержке единомышленников создано фестивальное движение красоты и таланта «Созвездие».

Новый виток развития фестивальному движению дал I Форум гражданских организаций (гражданский форум), состоявшийся в ноябре 2001 года. На нем Президент России Владимир Путин заявил, что власть заинтересована в укреплении институтов гражданского общества, равноправном диалоге между обществом и государством.

С 2010 года фестиваль проходит под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«Созвездие-Йолдызлык» стало первым молодежным движением, которое проходит под патронатом ЮНЕСКО.

Фестиваль является лауреатом Республиканской премии имени Мусы Джалиля (2007), премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2010).

Примечания

Ссылка 
 

Музыкальные фестивали Казани
Фестивали, появившиеся в 1998 году
Появились в 1998 году в России
1990-е годы в Татарстане